Вытего́рская во́лость — волость в составе Вытегорского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Анхимовская (Вытегорский погост).

В состав волости входили сельские общества, включающие 80 деревень:
 Анхимовское общество
 Марковское общество
 Сперовское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 5247 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 6208 человек. В волости насчитывалось 1457 лошадей, 1519 коров и 2455 голов прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 

В настоящее время территория Вытегорской волости относится в основном к Вытегорскому району Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 142) .
 Вытегорская волость 

Волости Вытегорского уезда
Вытегорский район